Niemcy:
 Stuhr – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Diepholz

Osoby:
 Jerzy Stuhr – polski aktor
 Kevin Stuhr Ellegaard
 Maciej Stuhr – polski aktor
 Oskar Stuhr – polski adwokat
 Samanta Stuhr